Jméno a příjmení Ludvík Černý má více nositelů:

 Ludvík Ferdinand Černý (17??–???) – měšťan a primas v Benátkách nad Jizerou
 Ludvík Černý (1920–2003) – český a československý politik
 Ludvík Černý (vrah) (* 1965) – orlický vrah